Globočnik je lahko:

 Globočnik, priimek več znanih ljudi
 Globočnik, potok južno od naselja Bohinjska Bistrica